M28 ou M-28 est utilisé dans différents contextes pour décrire des objets différents :

Astronomie 
 M28, est un amas globulaire situé dans la constellation du Sagittaire.

Sport 
 McLaren M28, Formule 1 de l'écurie britannique McLaren Racing.

Transports 
Aéronautique
 PZL M28 Skytruck, un avion de transport polonais.

 Routes
  Route serbe M28 reliant Mali Zvornik la frontière bosniaque ;
  Route ukrainienne M28 reliant Odessa à Youjne.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres